A Batalha de Itu é o nome usado para uma partida de futebol completamente atípica e que resultou na conquista do acesso para a Série A 2023, pelo Vasco, do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Foi disputada no domingo, 6 de novembro de 2022 entre Ituano e Vasco em Itu, São Paulo. O nome "Batalha de Itu" é usado em referência a cidade da Partida. O eventual vencedor seria promovido para o Campeonato Brasileiro Série A em 2023. A tensão era muito grande, pois o Vasco (clube que faz parte do 12 grandes do futebol brasileiro), poderia ficar 3 anos seguidos na Série B, e o Ituano (clube do interior paulista) poderia conquistar o acesso inédito, que significaria muito para a cidade.

Prelúdio 
O Vasco foi rebaixado pela quarta vez após acabar o Brasileiro de 2020 na 17ª colocação, enquanto o Ituano nunca havia disputado a 1ª divisão. A Série B de 2022 foi disputada no sistema de pontos corridos, com 20 clubes, que disputavam 2 turnos se revezando entre mandante e visitante. No primeiro turno, o Vasco acabou na vice colocação e o Ituano em décimo sexto. No classificação do segundo turno, o Ituano terminou em 1º e o Vasco terminou em 9º. Ambas as equipes estavam próximas e com chance de promoção.

Enquanto o jogo do Novelli Júnior acontecia, o Bahia tinha chance de confirmar o seu acesso no Rei Pelé caso empatasse contra o CRB e o Sport precisaria vencer o Vila Nova e depender do resultado do jogo do CRB contra o Bahia e do Ituano contra Vasco.

No dia 6 de novembro de 2022, aconteceu todas as partidas da última rodada simultaneamente. A boa situação financeira do Vasco, após a compra da 777 Partners implicava que em caso de promoção, o clube poderia voltar à primeira divisão do futebol nacional.

Caso o Vasco perdesse, o clube ainda teria chance de entrar com recurso do STJD pela invasão dos torcedores do Sport na partida válida pela 35ª rodada.

Classificação antes da partida

Resumo

Prévia 
Antes mesmo de começar, torcida do Ituano demonstrava hostilidade ao Vasco. Antes do jogo uma confusão aconteceu entre torcedores de ambos os times.

Primeiro Tempo 
Desde o início da partida, muito disputada, o nervosismo era claro em todos os jogadores. Jogadas ríspidas e reclamações eram constantes. Aos 3 minutos do 1º tempo, Raniel teve uma dividida com o goleiro e Jefferson, a bola sobrou para Gabriel Pec que chutou para o gol vazio e Lucas Vinicius Dias Costa defendeu com a mão, sendo assim o Vasco teve um pênalti marcado e o zagueiro expulso. Com isso Nenê cobrou e converteu o pênalti marcando Vasco 1 a 0. O Ituano teve o controle do 1º tempo, mas não conseguiu marcar o gol.

Segundo Tempo 
No Segundo Tempo o Ituano continuou tendo controle das ações, com o Vasco contando com ações do goleiro Thiago Rodrigues. A pressão do Ituano aumentou mais depois da expulsão de Andrey dos Santos por falta em Aylon. Apesar do time de Itu continuar pressionando até o último minuto, o Vasco conseguiu segurar e terminar o vencedor da partida, assim conquistando o aceso para o Brasileirão Serie A.

Partida 
Os 11 iniciais

Partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol
Partidas do Club de Regatas Vasco da Gama
Ituano Futebol Clube